

Codici 
 ETE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Genda Wuha (Etiopia)

Geografia 
 Ete – comune dell'Ungheria
 Ete Vivo – fiume delle Marche (Italia)
 Ete Morto – fiume della Marche (Italia), affluente di destra del Chienti
 Francavilla d'Ete – comune italiano della provincia di Fermo